«Ключ от преисподней» () — турецкий хоррор, снятый режиссёром Джаном Эвренолом в 2015 году и основанный на его же короткометражке 2013 года. Премьера фильма состоялась 11 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. Для Эвренола это полнометражный дебют в кино.

Сюжет 
Пятеро брутальных копов сидели в ночной забегаловке. Обычный мужской трёп — футбол, девушки, секс — прервал экстренный вызов. Группе приказали проверить заброшенный дом в лесу. Сели в патрульную машину и поехали — привычное дело, ежедневная рутина. Но не в этот раз. Полуразрушенный и пустой, на первый взгляд, дом оказался преддверием Ада, кишащим жуткими монстрами. И каждому из полицейских здесь уготованы чудовищные пытки, каждому — по грехам его.

В ролях 
 Эргюн Куюджу — Рамзи
 Мухаррем Байрак — Явуз
 Гокем Касал — Арда
 Фатих Доккёз — Апо
 Сабахаттин Яакут — Сейфи

Награды 
 Международный кинофестиваль фантастических фильмов Fantaspoa в Порту-Алегри (Бразилия): лучший иностранный фильм ужасов
 Фестиваль фантастического кино в Остине (США): лучший режиссёр
 Фестиваль фантастических фильмов и фильмов ужасов Morbido Fest в Мехико (Мексика): лучший фильм
 Хоррор-кинофестиваль Fright Meter Awards: лучшая работа гримёра
Также фильм получил семь номинаций на фестивалях и кинофорумах по всему миру.

Примечания

Ссылки 
 Exclusive Interview and Photos! Director Can Evrenol on Fulci, ‘Father’, Frogs and the Horror of BASKIN 

Фильмы на турецком языке
Фильмы ужасов 2015 года
Фильмы Турции 2015 года
Фильмы в жанре сплэттер
Ремейки фильмов ужасов